Pierre Masson peut désigner :
 Pierre-Maurice Masson (1879-1916), critique littéraire et professeur français ;
 Pierre Masson (1880-1959), médecin et anatomo-pathologiste franco-canadien ;
 Pierre Masson (1904-1983), militaire français.

Voir aussi